Циркон — многозначное слово.
 Циркон — минерал подкласса островных силикатов, силикат циркония ZrSiO4.
 «Циркон» — российская гиперзвуковая противокорабельная ракета.